Prins Andrew, Andrew Albert Christian Edward, hertig av York, född 19 februari 1960 på Buckingham Palace i London, är en medlem av den brittiska kungafamiljen som varande drottning Elizabeth II:s och prins Philips tredje barn och andre son.

Biografi 
Han döptes i samma slott 8 april 1960 av ärkebiskopen av Canterbury Geoffrey Fisher. Tilltalsnamnet kommer från hans framlidne farfar.

Prinsen började 1973 på internatskolan Gordonstoun i Skottland som hans far och äldre bror även varit elever vid. Han tjänstgjorde i Storbritanniens flotta som officer mellan 1979 och 2001 och var under den tiden helikopterpilot och instruktör samt fartygschef för minjaktfartyget HMS Cottesmore (1993-1994). Prinsen deltog i Falklandskriget där han flög helikopter av typ Sea King från hangarfartyget HMS Invincible. Han gifte sig 23 juli 1986 i Westminster Abbey med Sarah Ferguson. Han hade känt henne sedan barndomen och de hade träffats på hästpolomatcher och Royal Ascot året innan. Prinsen tilldelades i samband med det av sin mor pärsvärdigheten Hertig av York. Paret fick två barn, prinsessan Beatrice av York (född 1988) och prinsessan Eugenie av York (född 1990). Äktenskapet ledde till separation och slutligen skilsmässa 1996 som gavs stort mediautrymme. Andrew och Sarah hade gemensam vårdnad om döttrarna efter skilsmässan i maj 1996.

Mellan 2001 och 2011, efter hans aktiva tjänstgöring i flottan slutat, fick han en ny roll som särskild representant för internationell handel- och investering – Special Representative for International Trade and Investment – vilket innebar deltagande vid World Economic Forum och branschmässor och handelsdelegationer.

Samröret med Jeffrey Epstein 
Den 20 november 2019 meddelade prins Andrew att han skulle dra sig tillbaka från alla utåtriktade plikter som hade med kungahuset att göra. Detta kom efter att kritik riktats mot hans samröre med den dömde sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Prinsen valde att stiga åt sidan, eftersom hans kontakter med Epstein ansågs ha blivit en ”större störning” för den kungliga familjen. Han är även själv stämd i ett civilmål i New York för att sexuellt ha utnyttjat en 17-åring. När det 2022 blev klart att han kunde ställas inför rätta fråntogs han titeln kunglig höghet, tillsammans med flera militära hederstitlar.

Utmärkelser

Ordnar
   Strumpebandsorden (2006)
   Victoriaorden (1979/2003/2011)
   Sankt Olavs Orden (1988)
   Aztekiska Örnorden (2015)
   Isabella den katolskas orden (2017)

Militära hedersbetygelser
  Viceamiral i Storbritanniens flotta (2015)
  Hedersöverste för 4 regementen i Kanadas armé

Anfäder

Källor

Externa länkar
 Prins Andrew utan kunglig titel. DN, läst 14 jan 2022.

Brittiska prinsar
Huset Windsor
Huset Oldenburg
Huset Mountbatten
Riddare av Strumpebandsorden
Personer i Storbritannien under 1900-talet
Personer i Storbritannien under 2000-talet
Födda 1960
Levande personer
Män